Челебиев — тюркская фамилия. Известные носители:

 Джавид Челебиев — азербайджанский боксёр.
 Мемет Челебиев (псевдоним Мемет Нузет; 1888—1934) — крымскотатарский поэт и писатель.
 Челеби Челебиев (Номан Челебиджихан) — крымскотатарский политик и общественный деятель.